Стефан Јовановић је име и презиме следећих људи:

 Стефан Јовановић, српски фудбалер

Види још 
 Стеван Јовановић